Turning peut se référer à :

Architecture 
 Turning Torso, gratte-ciel à Malmö.

Cinéma 
 , drame russe de 2002 ;
 , documentaire américain de 2012 ;
 , thriller américain de 1992 ;
 The Turning, film à sketches australien de 2013 ;
 The Turning, film d'horreur américain de 2020.

Musique 
 , album de  sorti en 1987.

Littérature 
 , collection de nouvelles de Tim Winton sorti en 2005.

Théâtre 
 , pièce de théâtre australienne de 2008.

Voir aussi